Tīrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Tīrān (berg i Kerman), 
 Tīrān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar